Необыкновенные приключения Карика и Вали — книга советского писателя Яна Ларри о фантастических путешествиях детей. В увлекательной приключенческой форме писатель рассказывает о растениях и насекомых. Написана в 1937 году, неоднократно переиздавалась.

В  году по книге снят одноимённый фильм, а в  году — одноимённый мультфильм.

Сюжет 
Карик и Валя — брат и сестра. Валя легкомысленна и плаксива. Карик смел, у него есть чувство юмора.

Однажды профессор Иван Гермогенович Енотов изобрел некий эликсир и пригласил ребят поприсутствовать при первом его испытании: он собирался дать разработанное им средство кроликам, которые после этого должны были очень сильно уменьшиться в размерах.

Придя в лабораторию, ребята не застают профессора на месте и, ожидая хозяина, отпивают по несколько глотков неизвестной им жидкости из стакана, стоящего на столе, приняв её за лимонад. Под действием выпитого раствора они уменьшаются в сотни раз. Дети понимают, в какую опасную ситуацию попали. Чтобы привлечь внимание профессора, они залезают на лежащую на подоконнике мёртвую, по их мнению, стрекозу, надеясь, что учёный возьмёт насекомое, чтобы исследовать под микроскопом, — и тогда увидит их и вернёт им обычные размеры. Однако стрекоза оказалась живой, неожиданно взлетела и умчалась, унося на себе крошечных седоков. Вернувшись в лабораторию и узнав от соседа, что мама Карика и Вали в отчаянии ищет пропавших детей, Иван Гермогенович замечает, что эликсир почти весь выпит. Вспомнив о лежавшей на подоконнике стрекозе, он догадывается, что произошло, и отправляется на поиски ребят, захватив с собой порошок для увеличения. Спрятав коробку с порошком в траве и отметив это место высоким шестом с ярким вымпелом, профессор выпивает оставшийся эликсир, уменьшается и принимается разыскивать крошечных мальчика и девочку среди травяных «джунглей». В конце концов ему удаётся найти Карика и Валю, и втроём они пускаются в долгий путь к коробке с увеличительным порошком. Но путешественники не ведают, сколько страшных и интересных приключений им предстоит пережить…

См. также 
 Советский писатель Владимир Брагин в 1948 году выпустил фантастический роман «В стране дремучих трав» с похожим сюжетом.

Примечания

Ссылки 
 Повесть на сайте «Лаборатория фантастики»  (классификатор, аннотация, лингвоанализ, издания)

Литературные сказки
Детская литература СССР
Фантастические повести на русском языке
Повести 1937 года
Персонажи, способные изменять размеры тела
Повести СССР
Детские повести